Carthage o Cartago, ciutat de Tunísia
 Carthage (Arkansas)
 Carthage (Carolina del Nord)
 Carthage (Dakota del Sud)
 Carthage (Illinois)
 Carthage (Indiana)
 Carthage (Maine)
 Carthage (Mississipí)
 Carthage (Missouri)
 Carthage (Nova York)
 Carthage (Tennessee)
 Carthage (Texas)
 South Carthage, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 West Carthage, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.